La danza del diavolo – film del 1914 diretto da Giuseppe De Liguoro
La danza del diavolo (Deadly Manor) – film del 1990 diretto da José Ramón Larraz